Il singolare femminile del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale 6–4, 6–4 Nathalie Tauziat.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (campione)
  Mary Pierce (quarti di finale)
  Nathalie Tauziat (finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

 Sandrine Testud (quarti di finale) 
 Barbara Schett (secondo turno) 
 Tamarine Tanasugarn (semifinali) 
 Henrieta Nagyová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Dubai Tennis Championships 2001